Dio Padre misericordioso – titolo cardinalizio
Chiesa di Dio Padre Misericordioso – chiesa di Roma